Гробово — название населённых пунктов в России:
 Гробово — село в Балейском районе Забайкальского края.
 Гробово — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Гробово — до 1940 г. название села Первомайское в Нижнесергинском районе Свердловской области.

См. также 
Грабово